Тринадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 5 октября 1958 года по 16 апреля 1959 года. Победителем второй раз подряд стал ЦСК МО.

Регламент чемпионата 
В результате проведения сезона планировалось вернуться к двухдивизионному розыгрышу турнира. Девять сильнейших команд, две первые команды Второй группы и победитель класса «Б» должны были составить класс «А» следующего сезона, остальные команды переводились в класс «Б». Но после окончания сезона было решено расширить высший дивизион до 18 команд – всех участников обеих групп класса «А» и победителя класса «Б».

Класс «А». Первая группа 
К розыгрышу медалей были допущены десять сильнейших команд прошлого сезона. Турнир впервые проходил в 3 круга. Несмотря на 2 поражения и 2 ничьи в последних четырёх играх, ЦСК МО защитил чемпионский титул. «Динамо» лишь по соотношению шайб завоевало серебряные медали. В третий раз в истории чемпионатов пять верхних мест заняли московские команды.
«Кировец», заняв последнее место, должен был перейти в класс «Б», но, в связи с очередным изменением порядка проведения чемпионата, остался в сильнейшем дивизионе.

Лучшие бомбардиры 
 Виктор Якушев («Локомотив» Москва) — 21 шайба
 Константин Локтев (ЦСК МО) — 20 шайб
 Валентин Кузин («Динамо» Москва) — 18 шайб
 Борис Майоров («Спартак» Москва) — 18 шайб
 Станислав Петухов («Динамо» Москва) — 17 шайб
 Алексей Гурышев («Крылья Советов» Москва) — 15 шайб
 Юрий Кравченко («Спартак» Москва) — 15 шайб
 Алексей Трякин («Торпедо» Горький) — 15 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 33-х лучших

Факты чемпионата

Переходы 
 Анатолий Ионов сменил Электросталь на «Крылья Советов».
 Владимир Киселёв, в течение 1,5 месяцев написав заявления на переход из «Трактора» сначала в «Динамо», затем в «Крылья Советов», и затем в ЦСК МО, получил 2 года дисквалификации, но в декабре срок дисквалификации был сокращён, игрок принял участие в чемпионате.

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСК МО с «Трактором» – 16-2 и «Кировцем» – 14-1. Эти же матчи стали самыми результативными.

Переименования
В связи с объедением отраслевых ДСО в республиканские, в отечественном спорте прошло массовое переименование спортивных команд. В классе «А» сменили свои названия команды из Ленинграда и Челябинска.
После перехода под «патронаж» Рижского вагоностроительного завода, команда  из Риги стала называться РВЗ.

Переигровки
Результат матча «Крылья Советов» - «Кировец», сыгранного 26 марта, был аннулирован. В переигровке 30 марта «Крылья Советов» победили 8-0.

Отказ от игр
СКВО отказался приезжать в Москву на свой последний матч 11 апреля с «Крыльями Советов», официально уведомив об этом ВСХ. Команде было защитано техническое поражение.

Класс «А». Вторая группа 
Игры за 11-17 места прошли с декабря по март. К участию были допущены 11-16 команды прошлого сезона и победитель класса «Б» ЛИИЖТ. Несмотря на название, игры не засчитывались как проведённые в высшем дивизионе.
Право остаться в классе «А» завоевали СКВО и «Динамо». Но по окончании сезона эта победа обесценилась, т.к. было решено оставить в высшем дивизионе все команды группы.

Класс «Б» 
5 декабря стартовали соревнования в третьем дивизионе, одновременно разыгрывалось звание чемпиона РСФСР.
В турнире приняло участие 57 команд, вместо планировавшихся 62. Отказались от участия представители Томска, Улан-Удэ, сборные Эстонии, Украины и Литвы. В 6-й зоне первоначально должна была играть команда из Петрозаводска, вместо неё сыграла вторая команда из Электростали, а сборная КарАССР приняла участие в играх в зоне союзных республик. Во 2-й зоне команда из Магнитогорска была снята с турнира, её заменила команда из Уфы.

Предварительный этап 
Игры в шести зонах РСФСР проходили в 4 круга: по 2 матча на дома и на выезде. Первые команды проходили напрямую в финал, шесть вторых команд играли стыковые матчи за 3 три путёвки в финал. Игры в дальневосточной зоне и зоне союзных республик проходили в один круг в одном городе, победители получали право сыграть в финале.

1-я зона РСФСР

2-я зона РСФСР

3-я зона РСФСР

4-я зона РСФСР

5-я зона РСФСР

6-я зона РСФСР

Дальневосточная зона 
Матчи прошли с 10 по 18 февраля в Хабаровске.

Зона союзных республик 
Матчи прошли с 16 по 19 февраля в Минске. 
Приз лучшего бомбардира получил В.Бумагин (Карельская АССР) – 8 шайб.

Матчи за право играть в финале 
От 2-й зоны вместо команды трубопрокатного завода принял участие новосибирский «Химик»

Финал 
Решающие матчи прошли с 6 по 16 марта в Омске. Звание чемпиона РСФСР и право выступать в классе «А» завоевал омский «Спартак».

1-я подгруппа

2-я подгруппа

За 1-4 места

За 5-8 места

За 9-11 места

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1958-59 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1958-1959
 http://www.hockeystars.ru/art1959.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1958 год в хоккее
1959 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1958 году
Чемпионаты СССР в 1959 году